Opowieści z księgi cnót (ang. Adventures from the Book of Virtues, 1996-2000) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez PorchLight Entertainment i KCET Los Angeles. Jego światowa premiera odbyła się 2 września 1996 roku na kanale PBS Kids. W Polsce nadawany był dawniej na kanale TVP2.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach szkolnych bohaterów - Zacka i Annie, którzy są sąsiadami i przyjaciółmi od wielu lat. W każdym odcinku obowiązuje jeden wybrany akt przeciwny z księgi cnót takie jak: lojalność, współczucie, odwaga, umiar, uczciwość, itp.

Odcinki 
 Serial liczy 39 odcinków.
 W Polsce serial nadawany był na antenie TVP2.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1996
Seriale telewizyjne zakończone w 2000
Programy telewizji PBS